Gli inesorabili, film diretto da Camillo Mastrocinque (1950)
Gli inesorabili (The Unforgiven), film diretto da John Huston (1960)